Горик Гургенович Акопян (; 11 февраля 1946, Ленинакан — 30 сентября 2017) — армянский деятель спецслужб, генерал-полковник Армении.

Биография 
 1963—1968 — Ереванский политехнический институт. Инженер-механик.
 1968—1971 — Высшие курсы КГБ СССР в Минске.
 С 1969 — работал в системе государственной безопасности, занимая различные должности, в начале в КГБ Армянской ССР, затем в государственном управлении национальной безопасности Республики Армения.
 1997—1999 — заместитель министра внутренних дел и национальной безопасности Республики Армения.
 1999—2002 — заместитель министра национальной безопасности Республики Армения.
 2002—2004 — заместитель директора Службы национальной безопасности Республики Армения.
 С 8 ноября 2004 по 11 февраля 2016 — директор службы национальной безопасности Республики Армения.
 12 февраля 2016 года был назначен советником Президента Республики Армения.

Ссылки 
 Служба национальной безопасности Республики Армения — Директор СНБ РА
 Сослуживцы и родственники попрощались с Гориком Акопяном

Выпускники Национального политехнического университета Армении
Директора Службы национальной безопасности Армении
Персоналии:Спецслужбы Армении
Генерал-полковники (Армения)
Кавалеры Ордена Вардана Мамиконяна
Почётные граждане Гюмри
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске